Armanen ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
 Armanen (Tungusen), eine nordöstliche Gruppe aus der Familie Tungusische Völker 
 die Mitglieder der neuheidnischen Organisation Armanen-Orden